Список 1983 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1983 году.

Международные события 
 Зимняя Универсиада 1983;
 Летняя Универсиада 1983;
 Панамериканские игры 1983;
 Волейбол на Панамериканских играх 1983;
 Футбол на Панамериканских играх 1983;
 Средиземноморские игры 1983;

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по баскетболу 1983;
 Чемпионат Европы по боксу 1983;
 Чемпионат Европы по бейсболу 1983;
 Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 1983;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1983;

Чемпионаты мира 
 Чемпионат мира по биатлону 1983;
 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 1983;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1983;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1983;
 Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1983;
 Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1983;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1983;
 Чемпионат мира по хоккею с мячом 1983;
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1983;
 Чемпионат мира по художественной гимнастике 1983;

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1983 
 Бег на 100 метров (мужчины);
 Бег на 1500 метров (мужчины);
 Бег на 200 метров (мужчины);
 Бег на 400 метров (мужчины);
 Бег на 800 метров (мужчины);

Баскетбол 
 Кубок чемпионов ФИБА 1982/1983;
 Кубок чемпионов ФИБА 1983/1984;

Волейбол 
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1982/1983;
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1983/1984;
 Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 1983;
 Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1983;
 Чемпионат Африки по волейболу среди мужчин 1983;
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1983;
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1983 (квалификация);
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1983;
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1983 (квалификация);
 Чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди женщин 1983;
 Чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди мужчин 1983;
 Чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин 1983;
 Чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин 1983;

Международные шашки 
 Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1983;
 Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 1983;
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1983;

Снукер 
 Irish Masters 1983;
 Jameson International 1983;
 Гран-при 1983;
 Мастерс 1983;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1982/1983;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1983/1984;
 Снукерный сезон 1983/1984;
 Чемпионат Великобритании по снукеру 1983;
 Чемпионат мира по снукеру 1983;

Футбол 
 Матчи сборной СССР по футболу 1983;
 Кубок Америки по футболу 1983
 Кубок Америки выиграла сборная  Уругвая
 Кубок европейских чемпионов 1982/1983;
 Финал Кубка европейских чемпионов 1983;
 Кубок Европейских чемпионов выиграл западногерманский  «Гамбург».
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1982/1983;
 Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1983;
 Кубок обладателей Кубков выиграл шотландский  «Абердин».
 Кубок УЕФА 1982/1983;
 Кубок УЕФА выиграл бельгийский  «Андерлехт».
 Кубок Либертадорес 1983;
 Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок выиграл бразильский  «Гремио».
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1983;
 Международный футбольный кубок 1983;
 Созданы клубы:
 «Коув»;
 «Провинсиаль Осорно»;
 «Реал Бургос»

Хоккей с шайбой 
 Драфт НХЛ 1983;
 Матч всех звёзд НХЛ 1983;
 НХЛ в сезоне 1982/1983;
 НХЛ в сезоне 1983/1984;
 Суперсерия 1982/1983;
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1983;

Шахматы 
 Командный чемпионат Европы по шахматам 1983;
 Матчи претендентов 1983/1984;
 Матчи претенденток 1983/1984;

Моторные виды спорта 
 Формула-1 в сезоне 1983;

Национальные события

Футбол 
  Чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
  Чемпионом Аргентины дважды стал «Эстудиантес» (Ла-Плата) (Метрополитано и Насьональ).
  Чемпионом Бразилии стал «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.
  Чемпионом ФРГ стал «Штутгарт».
  Чемпионом Италии стала римская «Рома».
  Чемпионом Испании стал «Атлетик Бильбао».
  Чемпионом Уругвая стал «Насьональ».
  Чемпионом Франции стал «Нант».

СССР 
 Летняя Спартакиада народов СССР 1983;
 Бокс на летней Спартакиаде народов СССР 1983;
 Борьба самбо на летней Спартакиаде народов СССР 1983;
 Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1983 — женщины;
 Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1983 — мужчины;
 Классическая борьба на летней Спартакиаде народов СССР 1983;
 Лёгкая атлетика на летней Спартакиаде народов СССР 1983;
 Футбол на летней Спартакиаде народов СССР 1983;
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1982/1983;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1983/1984;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1983;
 Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1983;
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1982/1983;

Футбол 
 Кубок СССР по футболу 1983;
 Чемпионат Латвийской ССР по футболу 1983;
 Чемпионат СССР по футболу 1983;
 Чемпионом СССР стал днепропетровский «Днепр».
 ФК «Ротор» в сезоне 1983;
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 1983;
 Созданы клубы:
 «Автодор»;
 «МКК-Днепр»;
 «Рось»;

Хоккей с шайбой 
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1982/1983;
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1983/1984;

Шахматы 
 Личный чемпионат СССР по шахматной композиции 1983;
 Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1983;
 Чемпионат СССР по шахматам 1983;

Персоналии

Родились 
 17 января — Альваро Арбелоа, испанский футболист, защитник английского «Ливерпуля»;
 24 февраля
 Весам аль-Соус (:en:Wesam Al-Sous) — иорданский баскетболист, капитан национальной сборной, призёр Чемпионата Азии по баскетболу;
 Ян Блахович, польский боец смешанного стиля, чемпион ;
 Сурья Шехар Гангули, индийский шахматист, гроссмейстер (2003);
 Сантьяго Гонсалес, мексиканский теннисист, 27-е место в мировом рейтинге парных игроков;
 , французский футболист;
 , китайский спортсмен, прыгун в длину, призёр международных соревнований;
 Эрик Камдем Камдем, камерунский футболист, защитник;
 , австралийский игрок в сквош, 33-я ракетка мира;
 , футболист из Сан-Томе и Принсипи, вратарь национальной сборной.
 Мэттью Линд () — американский спортсмен-фигурист; 
 , шотландский волейболист, игрок национальной сборной Великобритании;
 Реми Мареваль, французский футболист;
 Рассел Мвафулирва, малавийский футболист, игрок национальной сборной Малави;
 Юдель Морено, кубинский метатель копья, призёр международных соревнований;
 Дени Марсель, индонезийский футболист, играл в национальной сборной;
 , игрок в американский футбол из США, победитель национальных клубных чемпионатов;
 Хавьер Пинола, аргентинский футболист, играл за аргентинскую национальную сборную;
  — российский футболист;
 Вилма Римшайте, литовская велогонщица в дисциплине BMX, многократный призёр международных соревнований;
 Саманта Ричардс, австралийская баскетболистка, олимпийская медалистка, чемпионка мира;
 , мексиканский боксёр;
 Марко Соя, итальянский хоккеист;
 Марцин Стефаньский польский баскетболист, играл в польских и французских клубах;
 Нил Стоволд, английский игрок в крикет;
 Ингемар Теэвер, эстонский футболист, игрок национальной сборной;
 , американский баскетболист;
  — канадская футболистка, медалист международных чемпионатов в составе сборной Канады;
 3 марта — Даниэль Карвальо, бразильский футболист;
 1 апреля — Франк Рибери, французский футболист, Полузащитник;
 15 апреля — Илья Ковальчук, российский хоккеист;
 2 мая — Тина Мазе, словенская горнолыжница;
 4 мая — Михаэль Рёш, немецкий биатлонист;
 11 мая — Альсим Черноскулов, российский самбист;
 12 мая — Алина Кабаева, российская спортсменка (художественная гимнастика);
 4 июня — Эммануэль Эбуэ, ивуарийский футболист, выступает за турецкий клуб «Галатасарай»;
 11 июня
 Екатерина Юрьева, российская биатлонистка;
 Аникеев, Юрий Владимирович, украинский спортсмен (русские и международные шашки), чемпион мира по шашкам-64;
 25 июля — Ольга Житова, российская волейболистка, чемпионка мира 2006 года;
 6 августа — Робин ван Перси, нидерландский футболист, нападающий клуба Манчестер Юнайтед;
 20 августа — Юрий Жирков, футболист сборной России и «Анжи»;
 30 августа — Джим Миллер, боец смешанных боевых искусств;
 3 октября — Беслан Исаев, российский боец смешанного стиля;
 17 октября — Иван Саенко, российский футболист;
 26 октября — Дмитрий Сычёв, российский футболист;
 8 ноября — Павел Погребняк, российский футболист;
 15 ноября — Йон Хейтинга, голландский спортсмен (футбол), бывший защитник ФК «Аякс» и сб. Нидерландов;
 17 декабря — Чиди Одиа, нигерийский футболист.

Скончались 
 20 января — Гарринча, бразильский футболист, правый нападающий, считается лучшим правым крайним нападающим в истории футбола;
 25 марта — Лю Чанчунь, китайский легкоатлет, первый представитель своей страны на Олимпийских играх;
 13 апреля — Сергей Амбарцумян, армянский советский тяжелоатлет, трёхкратный чемпион СССР;
 14 апреля — Нина Думбадзе, советская легкоатлетка;
 23 апреля — Повилас Вайтонис, канадский шахматист, международный мастер;
 18 мая — Александр Жиров, советский горнолыжник, мастер спорта СССР международного класса;
 7 июля — Адалбертс Бубенко, латвийский легкоатлет;
 16 июля — Сергей Шалибашвили, советский прыгун в воду, член сборной СССР;
 18 июля — Саломон Флор, чехословацкий и советский шахматист, международный гроссмейстер;
 19 сентября — Виктор Лавров, советский футболист, нападающий;
 29 сентября — Эдвинс Биетагс, латвийский борец греко-римского стиля;
 2 октября — Григорий Пасечный, советский футболист;
 16 ноября — Алексей Гурышев, советский хоккеист и арбитр. Заслуженный мастер спорта СССР;
 6 декабря — Михаил Сушков, российский и советский футболист, выступавший на позиции полузащитника и нападающего, футбольный тренер, спортивный организатор.

Примечания 

1983 год в спорте